Шошкалы () — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Баймырзинского сельского округа. Код КАТО — 114534500.

География 
Село расположено возле одноимённого озера, в южной части района, на расстоянии примерно 48 километров (по прямой) к югу от административного центра района — города Степняк, в 11 километрах к юго-востоку от административного центра сельского округа — села Баймырза.

Абсолютная высота — 318 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Алаколь — на юге, село Баймырза — на северо-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 420 человек (из них казахи — 52 %, русские — 39 %).

В 1999 году население села составляло 217 человек (115 мужчин и 102 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 218 человек (110 мужчин и 108 женщин).

Улицы 

 ул. Бурабай
 ул. Жамбыла Жабаева

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты района Биржан сал